Новокузне́цк:

 Новокузнецк — город в России, крупнейший город Кемеровской области.
 Новокузнецк — станция Западно-Сибирской железной дороги.
 «Новокузнецк» — поезд, курсирующий по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург.
 «Новокузнецк» — футбольный клуб из одноименного города.
 «Новокузнецк» — название регбийного клуба «Металлург» из города Новокузнецка с 2008 по 2013 год.

См. также 
 Новокузнецк-Спиченково — аэропорт в Кемеровской области.